A numeração de Ariabata (criada pelo matemático indiano de mesmo nome) é um sistema de numeração baseado em fonemas em sânscrito. Ele foi introduzido no século VI antecipada por Ariabata, no primeiro capítulo intitulado Gitika Padam de sua Ariabatiia. Ela atribui um valor numérico a cada sílaba da forma consoante + vogal possível na fonologia sânscrito, de ka = 1 até hau = 1018.

História

A formação desse sistema numérico é descrita assim no Ariabata , 2º parágrafo, 1° capítulo.

"Um grupo de letras (Varga) para Ka Ma estão a ser colocados nos lugares varga (quadrado) (lugares 1, 100, 10000,  etc ...) e cartas Avarga como Ya, Ra, La .. têm de ser colocados em lugares avarga (lugares 10, 1000, etc ...)".

As letras Varga 'Ka' para 'Ma' têm valor de 1,2,3 .. até 25 letras e Avarga 'Ya' para 'Ha' têm valor 30,40,50 .. até 100.  Nas letras Varga e Avarga, para além da nona vogal (posição), novos símbolos podem ser utilizados.

Os valores para as vogais são as seguintes: i = 100; u = 10000, ru = 1000000 e assim por diante.

Ariabata usava essa numeração para representar quantidades desde muito pequenas até muito grandes, pois fazia muitos cálculos matemáticos e mesmo astronômicos. Este sistema pode ainda ser usado para representar frações. Exemplo:nga é 1/5, nja é 1/10 e Jhardam (JAI = 9; sua metade) = 4 1/2.

Exemplo

A ordem dos dígitos é inversa da usada hoje:, pois a sequência tradicional indiana de dígitos é invertida em relação à nossa. Por conseqüência, Ariabata começou (da esquerda para a direita) com unidades antes das dezenas, depois centenas e milhares e, depois, a miríade (o lakh= 10.000), etc.

Tabela de Números

Referências
 Kurt Elfering: Die Mathematik des Aryabhata I. Text, Übersetzung aus dem Sanskrit und Kommentar. Wilhelm Fink Verlag, München, 1975, ISBN 3-7705-1326-6
 Georges Ifrah: The Universal History of Numbers. From Prehistory to the Invention of the Computer. John Wiley & Sons, New York, 2000, ISBN 0-471-39340-1.
 B. L. van der Waerden: Erwachende Wissenschaft. Ägyptische, babylonische und griechische Mathematik. Birkhäuser-Verlag, Basel Stuttgart, 1966, ISBN 3-764-30399-9

Sistemas de numeração